Rheda steht für:

 Rheda, ein Ortsteil der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Rheda (Fluss), ein Küstenfluss in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Herrschaft Rheda

 deutscher Name für polnische Stadt Reda

Rheda ist ein Namensteil von:

 Adolf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1804–1874), preußischer Generalleutnant
 Peter zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1916–1987), deutscher Kaufmann, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe